Een plaats in Schotland:
Armadale (Skye)
Armadale (West Lothian)
Armadale (Sutherland)

Een plaats in Australië:
Armadale (Victoria), een voorstad van Melbourne
Armadale (West-Australië), een voorstad van Perth
City of Armadale, een local government area in West-Australië

Overig:
Armadale FC, een Schotse voetbalclub